ARA Santiago del Estero es el nombre de los siguientes submarinos argentinos:
 el ARA Santiago del Estero (S-2) (también S-3), submarino de la clase Tarantinos;
 el ARA Santiago del Estero (S-12), submarino de la clase Balao, conocido como USS Lamprey en Estados Unidos;
 el ARA Santiago del Estero (S-22), submarino de la clase Balao, conocido como USS Chivo en Estados Unidos; o
 el ARA Santiago del Estero (S-44), submarino TR-1700.

Santiago